Музичко — українське прізвище. Відомі носії:

 Музичко Олександр Євгенович (1977, Одеса) — український історик, громадський діяч, автор дослідження «Українська реконкіста: Південна Україна в українському націєтворенні кінця ХІХ — середини XX ст.» (Тернопіль, 2013)
  Музичко Олександр Іванович (Сашко Білий) (1962, Кізел — 2014, Бармаки) — український підприємець, діяч українських націоналістичних організацій СНУМ, УНА, УНСО, координатор Правого сектору у західних областях.
 Музичко Роман Михайлович (1983, Орськ) — російський хокеїст, правий нападник.

Див. також 

 Музичка Андрій Васильович (1886, Одеса — 1966, Семипалатинськ) — професор Одеського ІНО, літературознавець, дослідник нової української літератури; від середини 1930-х років відбував заслання в Казахстані.

Українські прізвища